Schickelgruber ist 
 Schickelgruber (Weill), ein Lied von Kurt Weill und Howard Dietz

Schickelgruber ist der Nachname von
 Hans Schickelgruber (1922–2003), österreichischer Politiker 

Siehe auch:
 Schicklgruber